

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bruno Oger, (1966- ), chef cuisiner français ;
  (1889-1966), général français ;
 Tiburce Oger, (1967- ), scénariste et dessinateur français de bande dessinée ;
 Victor Union Oger, (1794-1860), homme politique français ;

Toponymie
 Oger, commune française située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne ;
 Le Mesnil-sur-Oger, commune française, située dans le département de la Marne en région Champagne-Ardenne ;
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie

Voir aussi
 Oger international

Homonymie
Homonymie de patronyme
Nom théophore